Мари́я Алекса́ндровна Шестако́ва (урождённая Мари́я Алекса́ндровна Гу́щина; ) — доярка колхоза имени Ворошилова Раменского района Московской области. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Мария Гущина родилась 14 апреля 1916 года в крестьянской семье в селе Тишаково (ныне Тёмкинский район Смоленской области).

Окончила начальную школу. Батрачила, затем работала в колхозе. После того, как она вышла замуж, в 1938 году переехала в Раменское (Московская область) и поступила на прядильно-ткацкий комбинат «Красное знамя» на должность банкоброшницы.

С февраля 1940 года по сентябрь 1959 года работала дояркой колхоза имени Ворошилова Раменского района, также работала в колхозе «Коммунар». Отмечается, что М. А. Гущина продемонстрировала «образцы трудовой доблести, высокий профессионализм и мастерство, использование научных достижений и передового опыта». От каждой из восьми коров, выделенных ей в 1948 году, Мария получила по 5631 кг молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1950 году Гущине Марие Александровне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за выдающиеся успехи в развитии животноводства.

С 1959 по 1968 год трудилась в полеводстве. В 1968 году Мария Александровна Шестакова (в последующем браке) вышла на пенсию, однако продолила работать в овощеводческом цехе колхоза вплоть до 1979 года.

С 1979 года М. А. Шестакова находилась на заслуженном отдыхе, персональный пенсионер союзного значения. Проживала в деревне Вертячево Раменского района Московской области.

Скончалась 14 января 2010 года. Похоронена на Старом кладбище в деревне Михайловская Слобода Раменского района.

Награды 

 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР в 1950 году;
 Орден Ленина, медаль «Серп и Молот» (1950).

Примечания

Литература 

 Беляев И. Н. Честь и слава — по труду. Биобибл. справочник. - Смоленск, 1991.

Ссылки 

 

Доярки
Персональные пенсионеры союзного значения